— тип японских эскортных кораблей. Вместе с типами «Микура» и «Хибури» были также известны как кайбоканы типа B.

Строительство 

Заказаны в 1941-1942 годах. Представляли собой тип «Микура» с значительно упрощённой конструкцией корпуса (в частности, труба на них была шестигранной, а не круглой).

В 1944—1945 годах на верфях Токио, Иокогамы, Майдзуру, Сасебо и Тамано было построено 20 кораблей этого типа, ещё 2 единицы остались недостроенными. 

О ещё 11 близких по конструкции кораблях постройки верфи в Сакурадзима смотрите статью эскортные корабли типа «Хибури».

История службы 

Корабли этого типа использовались для эскортирования войсковых транспортов и патрульной службы. Со второй половины 1944 года на вступивших  в строй и строящихся кораблях зенитное вооружение было доведено до 16 25-мм автоматов, а позже ещё до 20. На часть единиц также устанавливались РЛС обнаружения воздушных целей Тип 22 и Тип 13 и гидролокатор Тип 93.

В силу позднего вступления в строй корабли почти не успели принять участия в войне. Наиболее долгая служба была у переданных СССР «Кодзу» и «Икуно», списанных в начале 1960-х годов, и использовавшихся в самой Японии в качестве гражданских судов «Укуру», «Синнан», «Тикубу» и «Сига». Последний длительное время находился в парке города Тиба, и на слом был отправлен только в 1998 году.

Представители

Литература 
 http://www.combinedfleet.com/Kaibokan.htm 
 http://homepage2.nifty.com/nishidah/e/stc0705.htm
 https://web.archive.org/web/20110720174230/http://www.warshipsww2.eu/lode.php?language=E&period=&idtrida=1094
 Worth, Richard, Fleets of World War II, Da Capo Press (2001), ISBN 0-306-81116-2

Военно-морской флот Японской империи